Владислав Хиполит Сегда (; 23 мая 1895 — 1994) — польский фехтовальщик, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Биография 
Родился в 1895 году в Пшемысле (Австро-Венгрия). Во время Первой мировой войны служил в императорской и королевской армии, после образования независимой Польши вступил в Войско Польское, где служил в военной жандармерии.

В 1928 году принял участие в Олимпийских играх в Амстердаме, где стал обладателем бронзовой медали в командном первенстве на саблях, а в личном первенстве на рапирах медалей завоевать не смог. В 1930 году стал бронзовым призёром Международного первенства по фехтованию в Льеже. В 1932 году стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. В 1934 году стал бронзовым призёром Международного первенства по фехтованию в Варшаве. В 1936 году принял участие в Олимпийских играх в Берлине, но там польские саблисты заняли лишь 

В 1937 году Международная федерация фехтования задним числом признала все проходившие ранее Международные первенства по фехтованию чемпионатами мира.

Во время Второй мировой войны воевал с немцами сначала в Польше, затем в составе польских подразделений на Западе. После войны остался в эмиграции.

Его внучка — Дорота Сегда — польская актриса театра и кино.

Примечания

Ссылки 
 

Фехтовальщики Польши
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1928 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1932 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1936 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1932 года
Участники обороны Польши в 1939 году